Regola peut désigner :
 Regola (rione de Rome), un rioni de Rome ;
 Regola (personne morale), une personne morale du droit italien.